Завадов — название населённых пунктов.

Польша 
 Завадов — село в Белхатувском повяте Лодзинского воеводства.
 Завадов — село в Ленчинском повяте Люблинского воеводства.

Украина 
 Завадов — село во Львовском районе Львовской области.
 Завадов — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Завадов — село в Мостисской общине Яворовского района Львовской области.
 Завадов — село в Яворовской общине Яворовского района Львовской области.